Diamma bicolor  — вид ос из семейства Thynnidae (ранее в Tiphiidae), единственный в составе рода Diamma и подсемейства Diamminae. Эндемик Австралии. Голубовато-зелёная металлически блестящая оса с красными ногами. Самки бескрылые, длиной до 23 мм. Охотятся на медведок, которых парализуют жалом и откладывают на них свои яйца. Яд достаточно опасен, у человека иногда может вызвать анафилактический шок. Самцы мельче, крылатые (до 15 мм). Имаго питаются нектаром, опылители цветов. Австралия: Виктория, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Южная Австралия.

Примечания

Литература 
 Blue Ant (Diamma bicolor)
 Blue Ants …
 Blue-ant Fact File (Australian Museum)
 Flower wasps (Australian Museum)
 Insect identification and advice (CSIRO Entomology)
 Common names (and image) (CSIRO [Entomology)
 Catalogueoflife.org

Тифииды
Животные, описанные в 1835 году
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Монотипические роды перепончатокрылых